Kasteel Wesenthorst, voormalig kasteel bij Gendringen
 Wesenthorst, vestiging van het Almende College